Кошутово може бити:

 Кошутово (Лепосавић), насеље у општини Лепосавић, КиМ, Република Србија
 Кошутово (Косовска Митровица), насеље у општини Косовска Митровица, КиМ, Република Србија